Ла Горуља има више значења:

 Ла Горуља (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Горуља (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику